Montenero kan avse:

 Montenero di Bisaccia, en ort och kommun i provinsen Campobasso i regionen Molise i Italien
 Montenero Sabino, en ort och kommun i provinsen Rieti i regionen Lazio i Italien
 Montenero Val Cocchiara,en ort och kommun i provinsen Isernia i regionen Molise i Italien
 Coppa Montenero – en Grand Prix-tävling i Livorno, se Coppa Ciano